Die Tennis Masters Series Canada 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 26. Juli bis 1. August 2004 in Toronto stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das sechste von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andy Roddick, der dieses Jahr als Setzlistenzweiter das Finale erneut erreichte, dort aber dem Ersten der Setzliste, Roger Federer, unterlag. Es war Federers achter Titel der Saison und der vierte Masters-Titel. Insgesamt war es der 19. Titel für ihn.
Die Titelverteidiger im Doppel, Mahesh Bhupathi und Maks Mirny, trafen sich in diesem Jahr im Finale auf verschiedenen Seiten des Netzes wieder. Bhupathi gewann dort an der Seite von Leander Paes gegen Jonas Björkman und Mirny. Insgesamt feierten sie ihren 23. gemeinsamen Titel. Für Bhupathi war es nach 1997 und 2003 bereits der dritte Titel bei dem Turnier sowie der 36. insgesamt; für Paes war es der 31. Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht gesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.257.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.507.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Toronto